AAMC steht als Abkürzung für:

 ein Flugabwehrraketenpanzer von Steyr, siehe ASCOD #Ascod-Varianten
 Australian Army Medical Corps, später Royal Australian Army Medical Corps (RAAMC)

Abkürzung